Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Nadia Petrova 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (campionessa)
 Nadia Petrova (finale)
 Patty Schnyder (semifinali)
 Nicole Vaidišová (semifinali)

 Ana Ivanović (quarti di finale)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Anna Čakvetadze (secondo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2006